Hvidebæk, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato contea di Vestsjælland, il comune aveva una popolazione di 5.492 abitanti (2005) e una superficie di 98 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Gørlev, Bjergsted e Høng per dare luogo al riformato comune di Kalundborg compreso nella regione della Zelanda.

Comuni della Danimarca soppressi
Kalundborg